Anke Katrin Eißmann (ou Anke Katrin Eissman), née en 1977 à Dillenburg, est une illustratrice et designer allemande connue pour ses illustrations du legendarium de J. R. R. Tolkien. Elle a étudié la communication visuelle à l'Université Bauhaus de Weimar et au Colchester Institute au Royaume-Uni. Eißmann a aussi réalisé plusieurs courts-métrages.

Liens externes 
 
 Site Officiel
 Anke Eißmann sur Elfwood

Naissance en 1977
Illustratrice allemande
Illustrateur de fantasy
Illustrateur de l'œuvre de J. R. R. Tolkien
Naissance à Dillenburg